Сан Пабло дел Монте има више значења:

 Сан Пабло дел Монте, Ел Рајо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Сан Пабло дел Монте (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику